Un maire de quartier est une expression officieuse pouvant désigner :
 en Asie centrale ou au Moyen-Orient, un mukhtar : personnalité, parfois élue, qui dirige un quartier ou un village ;
 en France, un adjoint au maire qui est chargé d'un quartier particulier de la commune au sein de l'exécutif municipal.